Ostravsko je označení pro nejvýchodnější část Česka při hranicích s Polskem – město Ostravu a jeho okolí. Vyznačuje se hustým zalidněním, tradicí těžkého průmyslu (těžba uhlí, hutnictví – tzv. „černé srdce republiky“), specifickým dialektem a svéráznou kulturou.

Výraz může konkrétně znamenat:
 město Ostrava s okolím (Ostravská metropolitní oblast)
 okres Ostrava-město (město Ostrava a nejbližší okolí)
 Region soudržnosti Moravskoslezsko, do 2001 „Ostravsko“
 Moravskoslezský kraj, do 2001 Ostravský kraj
 Ostravský kraj (1948–1960)